«Сделано в России» — маркировка продукции, изготовленной в Российской Федерации — России.

По-английски — «Made in Russia».

Юридические требования 
В настоящее время практически отсутствует должная правовая регламентация данной маркировки, что позволяет наносить её на товары, произведённые в других странах. Иногда в XXI веке высокотехнологические товары, произведённые в Китае по заказу российских фирм-однодневок, несут на себе контрафактную маркировку «Сделано в России». Обязательной сертификации подлежат лишь товары, направляемые на экспорт. Такой сертификат выдаётся Торгово-промышленной палатой Российской Федерации. Существует несколько вариантов этого сертификата для разных стран-импортеров.

Некоторые потребительские стандарты России, например, ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования», требуют указывать на этикетке юридический адрес производителя, включая страну, и, в случае несовпадения с юридическим адресом, адрес самого производства, но никак не регламентируют надписи «Сделано в России».

Другие ГОСТы, например, ГОСТ Р 52760-2007, «Арматура трубопроводная. Требования к маркировке и отличительной окраске», требуют маркировки «Сделано в России» на русском и/или иностранном языке, но лишь при поставке на экспорт.

Национальный бренд 
В России создан национальный бренд «Сделано в России». Его презентация прошла в Милане в 2015 году при участии первого вице-премьера Правительства России И. Шувалова. Кроме того, проект национального бренда «Сделано в России» участвовал в качестве информационного и имиджевого партнера в ряде мероприятий для российских компаний-экспортеров как в России, так и за рубежом.

Логотип национального бренда «Сделано в России» — соединение штрих-кода и текстуры бересты, он зарегистрирован в соответствии с законом во всех 45 классах МКТУ (Международной классификации товаров и услуг).

См. также 
 Государственный знак качества СССР
 Made in EU
 Made in Germany
 Made in China
 Swiss Made

Примечания 

Маркировка
Маркетинг
Страна происхождения товара
Продукция России